Nakanoshima bezeichnet:
 Nakanoshima (Chiba), eine Insel der japanischen Präfektur Chiba
 Nakanoshima (Hiroshima), eine Insel der japanischen Präfektur Hiroshima
 Nakanoshima (Kagoshima), eine Insel der japanischen Präfektur Kagoshima
 Nakanoshima (Niigata), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Niigata (eingemeindet nach Nagaoka)
 Nakanoshima (Osaka), eine Sandbank in Osaka
 Nakanoshima (Shimane), eine Insel der japanischen Präfektur Shimane
 Nakanoshima (Shizuoka), eine Insel der japanischen Präfektur Shizuoka
 Nakanoshima (Tokio), eine Insel der Bonininseln der japanischen Präfektur Tokio

Nakanoshima ist der Familienname von:
 Nakanoshima Kin’ichi (1904–1984), japanischer Komponist